Тишино — посёлок в Багратионовском городском округе Калининградской области России.

История 
Населённый пункт относился к Натангии, исторической области, завоёванной Тевтонским орденом.

Основан в 1365 году и назывался Абшванген.

С 7 мая 1874 года Абшванген являлся центром сельской общины Абшванген. В в 1910 году в ней проживало 533 человека, в 1933 году – 574 человека, в 1939 году – 608 человек.

Во время Первой мировой войны, 29 августа 1914 года, в населённом пункте произошла Абшвангенская резня.

В 1945 году по исходе Второй мировой войны посёлок вошёл в состав РСФСР. В 1946 году Абшванген был переименован в Тишино.

С 30 июня 2008 года по 18 октября 2016 года Тишино входило в Гвардейское сельское поселение Багратионовского района. После объединения сельских поселений Багратионовского района — в составе Багратионовского городского округа.

Население

Достопримечательности 
В посёлке расположена кирха, построенная в 1365 году, которая является памятником регионального значения. Кирха была перестроена в 1858 году. В 2010 году она была передана в собственность РПЦ.

Рядом с кирхой расположено кладбище, на котором захоронены два воина Русской императорской армии и 47 гражданских лиц, погибших в августе 1914 года.

29 августа 1925 года в Абшвангене был открыт памятник павшим в Первую мировую войну. До настоящего времени памятник не сохранился.

Примечания 

Населённые пункты Багратионовского района